Gourdon est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 
 Adolphe Gourdon (1796-1872), contre-amiral français ;
 Antoine Louis Gourdon (1765-1833), amiral français ;
 Géraud III de Gourdon (1068-1112), seigneur du Quercy ;
Henri Gourdon (1876-1943) inspecteur général de l'instruction publique, directeur de l'École coloniale
Henri Gourdon de Genouillac (1826-1898), historien
 Jean-François Gourdon (1954-), joueur français de rugby à XV ;
 Joël Gourdon (1946-), écrivain français ;
 Maurice Gourdon (1847-1941), pyrénéiste français ;
 Michel Gourdon, (1925-2011), illustrateur français ; 
 Palma Gourdon (1843-1913), amiral français ;
 Pierre Gourdon (1869-1952), écrivain français ;
 Kevin Gourdon (1990-), joueur français de rugby à XV.

Toponymes

Cours d'eau 
 Gourdon est un cours d'eau français, sous-affluent de la Loire qui coule dans le département de l'Indre.

Communes et autres subdivisions administratives françaises 

 Gourdon (Alpes-Maritimes), commune française du département des Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 Château de Gourdon
 Forteresse troglodyte de Gourdon
 Gourdon (Ardèche), commune française du département de l'Ardèche, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Gourdon (Lot), commune française et sous-préfecture du département du Lot, en région Occitanie ;
 Arrondissement de Gourdon
 Canton de Gourdon (modifié en 2015)
 Gare de Gourdon
 Gourdon (Saône-et-Loire), commune française du département de Saône-et-Loire, en région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Trésor de Gourdon
 Gourdon-Murat, commune française du département de la Corrèze, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Saint-Romain-sous-Gourdon, commune française du département de Saône-et-Loire, en région Bourgogne-Franche-Comté.

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France